De wedstrijden van het Nederlandse Eredivisie voetbal uit het seizoen 1993/94 was het 38e seizoen van de hoogste professionele Nederlandse voetbalcompetitie voor mannen. Het seizoen bestond uit 34 speelronden van elk negen wedstrijden. De competitie begon op 15 augustus 1993 en duurde tot en met 8 mei 1994.

Speelronde 1

Speelronde 2

Speelronde 3

Speelronde 4

Speelronde 5

Speelronde 6

Speelronde 7

Speelronde 8

Speelronde 9

Speelronde 10

Speelronde 11

Speelronde 12

Speelronde 13

Speelronde 14

Speelronde 15

Speelronde 16

Speelronde 17

Speelronde 18

Speelronde 19

Speelronde 20

Speelronde 21

Speelronde 22

Speelronde 23

Speelronde 24

Speelronde 25

Speelronde 26

Speelronde 27

Speelronde 28

Speelronde 29

Speelronde 30

Speelronde 31

Speelronde 32

Speelronde 33

Speelronde 34

Voetnoten

Eredivisie (mannenvoetbal)
Nederlands competitievoetbal 1993/94